Вадим Алексеевич Андриевский (; 1912—1994) — советский спортсмен и тренер, Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР (1957); а также педагог, кандидат педагогических наук (1954), профессор (1981).

Биография 
Родился 13 декабря (26 декабря по новому стилю) 1912 года в Брест-Литовске.

Детские и юношеские годы провёл в Харькове. Здесь же в 1928 году начал заниматься фехтованием у Петра Заковорота. В 1930 году окончил курсы инструкторов физкультуры. В 1936 году окончил Московский институт физической культуры, после чего работал преподавателем и был заведующим кафедрой фехтования и рукопашного боя Харьковского института физической культуры. Затем находился на тренерской работе.

В годы Великой Отечественной войны В. А. Андриевский воевал на фронте. Командовал отдельным лыжным батальоном. После тяжёлого ранения продолжил службу в Наркомате обороны. Позднее возглавил кафедру фехтования и рукопашного боя военного факультета Московского института физической культуры.С 1946 года он работал во Львовском институте физической культуры (ныне Львовский государственный университет физической культуры). Профессор, был заведующим кафедрой и ректором вуза.

 
Умер 12 января 1994 года во Львове. Был похоронен на Лычаковском кладбище города.

Жена — Андриевская Мария Петровна (1926—2008), тоже спортсменка (фехтование), Заслуженный тренер Украины.

С 1994 года во Львове проводится международный турнир по фехтованию памяти В. А. Андриевского.

Достижения 
До 1952 года Вадим Андриевский был действующим спортсменом. Чемпион СССР 1948 года по фехтованию на саблях.

Был тренером сборной СССР по фехтованию на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов. Среди его воспитанников много мастеров спорта, призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр: Ю. А. Перженцев, Е. Рюмин, В. Станкович, Е. Череповский, К. Ядловский, , В. Колесников и другие спортсмены.

Награды 
 Был награждён орденами Красного Знамени (1944), Знак Почёта (1961), Трудового Красного Знамени (1971) и орденом Отечественной войны 1-й степени, а также медалями, в числе которых «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945) и «За трудовое отличие» (1975).

Примечания

Ссылки 
 Андриевский Вадим Алексеевич
 Продовження переможних традицій львівської рапіри 
 Всеукраїнський турнір з фехтування пам’яті Андрієвського 

Родившиеся в Бресте
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Преподаватели Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Чемпионы СССР по фехтованию
Преподаватели Львовского государственного университета физической культуры
Умершие во Львове
Похороненные на Лычаковском кладбище